Die Aircel Chennai Open 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. Dezember 2013 bis zum 5. Januar 2014 in Chennai stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Brisbane das Brisbane International sowie in Doha die Qatar ExxonMobil Open gespielt, die genau wie die Aircel Chennai Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Serbe Janko Tipsarević, der aufgrund einer chronischen Fersenverletzung, die er sich im Oktober 2013 in seiner Erstrundenbegegnung gegen Marcel Granollers bei den Valencia Open zugezogen hatte, seinen Titel nicht verteidigen konnte. Indessen konnte der topgesetzte Schweizer Stanislas Wawrinka seinen zweiten Titel in Chennai sowie seinen insgesamt fünften Einzeltitel seiner Karriere feiern.  Im Finale bezwang er den an Nummer sieben gesetzten Franzosen Édouard Roger-Vasselin in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:2.
Im Doppel waren der Einzelsieger Stanislas Wawrinka und sein französischer Partner Benoît Paire die Titelverteidiger, welche in der ersten Runde auf das topgesetzte Duo trafen und im Entscheidungssatz mit 9:11 verloren. Sieger wurde das schwedisch-dänische Doppel Johan Brunström und Frederik Nielsen, das im Finale das kroatische Duo Marin Draganja und Mate Pavić in drei Sätzen bezwang. Während Brunström seinen insgesamt vierten Doppeltitel feiern konnte, war es für Nielsen, nach seinem überraschenden Sieg in Wimbledon 2012, erst sein zweiter Turniererfolg auf der ATP World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Aircel Chennai Open 2014 fand vom 28. bis 30. Dezember 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Aircel Chennai Open 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage

Einzelnachweise 

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Chennai